Sredorek kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Sredorek (ort), Opsjtina Dolneni, 
 Sredorek (vattendrag), Opsjtina Bitola,